Ла Таберна има више значења:

 Ла Таберна (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Таберна (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Таберна (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Таберна, Мираваље (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Таберна (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Таберна (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Таберна (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Таберна (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Таберна (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Таберна (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Таберна (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Таберна (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Таберна (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Таберна (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Таберна (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Таберна (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Таберна (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Таберна (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Таберна (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику